Фенью (Приморская Шаранта)  — коммуна во Франции в департаменте Приморская Шаранта.
 Фенью (Дё-Севр)  — коммуна во Франции в департаменте Дё-Севр.